Лига Наций — международная организация, существовавшая с 1919 по 1946 годы.

Спорт 
 Волейбольная Лига наций — турнир волейбольных сборных.
 Лига наций УЕФА — турнир футбольных сборных зоны УЕФА.
 Лига наций КОНКАКАФ — турнир футбольных сборных зоны КОНКАКАФ.